"Călinești" pode ser as seguintes localidades romenas:

 Călinești (Maramureș)
 Călinești (Teleorman)
 Călinești (Argeș)
 Călinești-Oaș

Desambiguações de topônimos